Rupícola ou rupestre, no sentido ecológico, aplica-se a organismos que vivem sobre paredes, muros, rochedos ou afloramentos rochosos.

Exemplos

Ecologia